Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 2001 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме чемпиона страны. Чемпион лигильи квалифицировался в Кубок Либертадорес 2002.

Таблица

Матчи

Тур 1
Уондерерс 4-1 Феникс
Дефенсор 2-2 Данубио

Тур 2
Данубио 2-1 Феникс
Дефенсор 1-1 Уондерерс

Тур 3
Дефенсор 2-0 Феникс
Уондерерс 3-0 Данубио

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF
 результаты турниров на RSSSF

Лигилья Уругвая